Islandia – państwo położone na wyspie o tej samej nazwie, pomiędzy Północną Europą a Grenlandią
 Islandia – wyspa na Oceanie Atlantyckim
Miejscowości w USA:
 Islandia – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Islandia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk